Claude Lamour (né en 1969), coureur cycliste français ;
 François Marie Lamour (1772-1813), militaire français ;
 Jean Lamour (1698-1771), serrurier et ferronnier lorrain ;
 Jean-Jacques Lamour (né en 1962), coureur cycliste français ;
 Jean-François Lamour (né en 1956), dit Jef, sportif (escrimeur au sabre) et homme politique français ;
 Jean-Marie Lamour, acteur français ;
 Lexi Lamour (née en 1976), actrice pornographique américaine ;
 Marguerite Lamour (née en 1956), femme politique française ;
 Pascal Lamour, musicien breton ;
 Philippe Lamour (1903-1992), homme politique français ;
 Vincent Lamour (né en 1974), chercheur et entrepreneur français ;
 Yvon Lamour (1948-1996), neurologue français.

 Dorothy Lamour, de son vrai nom Mary Leta Dorothy Stanton (1914-1996), actrice américaine ;
 Normand Lamour, de son vrai nom Normand Cournoyer (1930-2015), chanteur québécois.

Voir aussi 
 J.V.Lamour., abréviation botanique standard de Jean Vincent Félix Lamouroux (1779-1825), biologiste français

Homonymie de patronyme